Перо́в Никола́й Сергéевич (род. 22.05.1954) — доктор физико-математических наук, профессор. Заведующий кафедрой магнетизма физического факультета МГУ с 2013 года. Заведующий лабораторией исследования магнитных свойств. Индекс Хирша — 17.

Биография 

Перов Николай Сергеевич родился 22 мая 1954 года. 

В 1977 г. окончил .

В 1983 г. окончил УМЛ при МГК КПСС.Член КПСС с 1976 г.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Исследование ансамблей мелких магнитных частиц".

С 2007 года — заместитель заведующего кафедрой магнетизма.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию по теме "Исследование магнитных свойств микро- и нанонеоднородных систем" 

С 2013 года — заведующий кафедрой магнетизма физического факультета МГУ.

Подготовил 7 кандидатов наук . 

Президент Магнитного общества (МАГО)
.

Сопредседатель оргкомитета Московского международного симпозиума по магнетизму (MISM-2017).

Член Межрегионального Общества научных работников

Научные интересы 

 Магнитные свойства функциональных материалов
 Экспериментальные методы в магнетизме
 Разбавленные магнитные полупроводники
 Магнитные наноструктуры и наночастицы

Педагогическая деятельность

Читаемые спецкурсы 
 Автоматизация физического эксперимента (6 семестр) (программа)
 Экспериментальное оборудование современной магнитной лаборатории (10 семестр) - по выбору (программа)
 Семинар для студентов "Современные проблемы магнетизма" (факультатив) (программа)
 «Магнетизм вокруг нас»  (межфакультетский курс, 30 часов)

Печатные труды

Перечни публикаций 
 Перечень публикаций в базе данных ИСТИНА
 Перечень публикаций в РИНЦ
 Перечень основных трудов на персональной странице на сайте кафедры магнетизма

Примечания

Ссылки 
 Сайт кафедры
  Projects and activities
 

Физики России
Физики по алфавиту
Физики XX века
Преподаватели МГУ
Персоналии по алфавиту
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета МГУ